Giesen ist ein geographischer Name:

— Gemeinde:
 Giesen, Gemeinde  im Landkreis Hildesheim, Niedersachsen

— Ortschaften:
 Giesen (Ortschaft), Ortschaft in der Gemeinde Giesen, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Giesen, Kreis Dramburg, Pommern, seit 1945: Giżyno, Ortschaft der Gemeinde Kalisz Pomorski, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Giesen, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Giże (Ełk), Ortschaft der Gemeinde Ełk, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Giesen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Giże (Świętajno), Ortschaft der Gemeinde Świętajno, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Giesen, Kreis Landsberg, Brandenburg, seit 1945: Jeże, Ortschaft der Gemeinde Bogdaniec, Woiwodschaft Lebus, Polen

— Gewässer:
 Giesen (Schutter), rechter Zufluss der Schutter nach Reichenbach (Stadt Lahr/Schwarzwald), Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Giesen ist ein Familienname:

 Bernhard Giesen (1948–2020), deutscher Soziologe

 Hans Giesen (* 1942), niederländischer Kunstmaler
 Heinrich Giesen (1910–1972), deutscher evangelischer Theologe
 Heinz Giesen (1940–2016), deutscher Ordenspriester und römisch-katholischer Theologe
 Hubert Giesen (1898–1980), deutscher Pianist
 Johann Giesen (1898–1966), deutscher Politiker (CDU)
 Josef Giesen (1900–1979), deutscher Kunsthistoriker und Künstler
 Josef Giesen (Biathlet) (* 1958), deutscher Behindertensportler
 Karl Giesen (1871–1922), deutscher Opern- und Konzertsänger der Stimmlage Bass
 Lutz Giesen (* 1974), deutscher Rechtsextremist
 Malte Giesen (* 1988), deutscher Komponist
 Matthias Giesen (* 1973), deutscher Organist; seit 2003 Stiftskapellmeister bei den Augustiner-Chorherren in St. Florian
 Peter Giesen (1921–2018), deutscher Politiker (CDU)

 Rolf Giesen (* 1953), deutscher Filmwissenschaftler
 Thomas Giesen (* 1946), deutscher Datenschutzbeauftragter
 Traugott Giesen (* 1940), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und christlicher Autor

Siehe auch:

 Gies
 Giesenbach
 Giese
 Gießen